Нема́нья Про́тич (род. 10 января 1985 года) — сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Спарс».

Спортивная карьера 

Долгое время выступал за сербский клуб «Железник». В начале сезона 2010/2011 перешёл в немецкий «Ольденбург», однако уже в середине сезона сменил его на украинский «Химик», где также не задержался. В марте 2011 года подписал контракт до конца сезона с клубом Профессиональной баскетбольной лиги «Нижний Новгород». Быстро стал одним из лидеров команды. Главный тренер команды Зоран Лукич отметил усердность игрока и его вклад в победу команды в ряде матчей. По окончании сезона, по результатам которого нижегородцы завоевали пятое место в чемпионате, Протич продлили контракт на два года. Сезон 2011/12 получился для игрока не очень удачным, ему так и не удалось стать одним из лидеров команды и по окончании сезона Протич покинул клуб.

Достижения 
  Чемпион Македонии: 2015/2016
  Обладатель Кубка Радивоя Корача: 2006/2007
  Обладатель Кубка Македонии: 2015/2016

Статистика

Примечания

Ссылки 

 Профиль на NBA DraftExpress
 Профиль на официальном сайте БК «Нижний Новгород»

Интервью 
 

Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Борац»
Игроки БК ФМП (1991—2011)
Игроки БК «Ольденбург»
Игроки БК «Химик»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Эскишехир»
Игроки БК «Левски»
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Металац»
Игроки БК «МЗТ Скопье»
Игроки БК «Ясберень»
Игроки БК «Университет-Югра»
Игроки БК «Спарс»
Игроки БК «Петрохими Бандар Имам»
Игроки БК «Златибор»